O nome Vítor Emanuel (ou Vítor Manuel, em italiano Vittorio Emanuele) pode-se referir a:
 Vítor Emanuel I da Sardenha
 Vítor Emanuel II da Itália
 Vítor Emanuel III da Itália
 Vittorio Emanuele Orlando

Ver também 
 Vittorio Emanuele

Desambiguação